Posten kan referere til:

 Posten AB − Sveriges offentlige postvæsen fra 1636 til 2015
 Posten Norge − Norges offentlige postvæsen siden 1647
 Musikhuset Posten − et spillested i Odense

Se også
 Postvæsen − en offentlig organisation til befordring af breve, pakker m.v.
 Postnord − Danmarks og Sveriges offentlige postvæsen siden 2009
 Post- og Telegrafvæsenet − Danmarks offentlige postvæsen fra 1624 til 1995
 Post Danmark − Danmarks offentlige postvæsen fra 1995 til 2009